Кратер Армстронг () — маленький ударный кратер, расположенный в южной части Моря Спокойствия на видимой стороне Луны. Название дано в честь американского астронавта, первого человека, ступившего на Луну, Нила Олдена Армстронга (1930—2012) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г.

Описание кратера 

До своего переименования в 1970 г кратер считался сателлитным кратером . Ближайшими соседями кратера являются кратеры Коллинз (ранее ), Олдрин (ранее ) и Сабин на западе; кратер Ламонт на севере-северо-западе; кратер Маскелайн на востоке и кратер Мольтке на юге-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 4,2 км, глубина — 0,7 км.

Кратер имеет чашеобразную форму. Высота вала над окружающей местностью составляет 150 м, объем кратера — приблизительно 3 км3.
По морфологическим признакам кратер относится к типу ALC (по наименованию типичного представителя этого типа — кратера Аль-Баттани C).

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

Места посадок космических аппаратов 
 20 февраля 1965 г. в 09:57:37 UTС, приблизительно в 40 км к северу от кратера, в точке с координатами , произошло столкновение с поверхностью Луны межпланетной станции Рейнджер-8.

 11 сентября 1967 г. в 00:46:44 UTC, приблизительно в 55 км на западе от кратера, в точке с координатами , совершила посадку межпланетная станция Сервейер-5.

 24 июля 1969 г. в 16:50:35 UTC, приблизительно в 50 км на юго-западе от кратера, в точке с координатами , совершил посадку лунный модуль Аполлона-11.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Кратер Армстронг на карте LAC-60.
 Кратер Армстронг на карте AIC60.
 Кратер Армстронг на карте LM-60.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны